Коммелин () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Коммелин, Каспар  (1668—1731) — нидерландский ботаник и миколог.
 Коммелин, Ян (1629—1692) — нидерландский ботаник.